Dino Giarrusso (1974) – personaggio televisivo e politico italiano
Mario Giarrusso (1965) – politico italiano
Roberta Giarrusso (1982) – attrice, personaggio televisivo ed ex modella italiana